Патрик Беккерт () — немецкий конькобежец, трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира на дистанции 10 000 м (2015, 2017, 2020). Участник Зимней Олимпиады 2010. Младший брат олимпийской чемпионки Штефани Беккерт.

Биография 
Участвовал на юниорских чемпионатах мира в 2007 и 2008 годах.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере участвовал на дистанции 5000 метров и занял 22-е место. В качестве резервиста был также заявлен на дистанции 1000 м и после того как с дистанции снялся Энрико Фабрис, то Беккерт должен был выйти на старт, но до него не успели вовремя дозвониться и ко старту он не успел.

В Кубке мира 2011/2012 в командной гонке трижды становился третьим на этапах.

В 2012 году занял 10-е место на чемпионате мира в классическом многоборье.

Спортивные результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Германии
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Германии по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года